Fantastykon – ogólnopolski konwent miłośników fantastyki, tzn.: literatury fantastycznej, filmów fantastycznych, japońskiej sztuki animacji anime i japońskich komiksów manga, komiksów europejskich i amerykańskich, gier fabularnych, karcianych oraz komputerowych związanych z fantastyką właśnie. Odbywał się w Rzeszowie. Ostatnia edycja miała miejsce w 2004 roku. W sumie było 5 edycji.

Pierwsza edycja odbyła się w dniach od 27 od 28 lutego 1999 roku w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Starzyńskiego 17 w Rzeszowie. Konwent powstał przy współpracy Rzeszowskiego Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki „GOTHMOG” oraz Rzeszowskiej Akademii Komiksu (RAK).

Kultura w Rzeszowie
Konwenty fantastyki w Polsce